smash (term), een term uit het volleybal, het badminton en het tennis
 Smash (televisieserie), een Amerikaanse musical-drama televisieserie
 Smash (Martin Solveig), een album van Martin Solveig
 Smash (The Offspring), een album van de band The Offspring
 Smash (Ummet Ozcan), een nummer van Ummet Ozcan
 Smash Records, Amerikaans platenlabel
 Smash (product), merk van gedroogde aardappelpuree